Олег Воскобойников:
 Воскобойников, Олег Игоревич (род. 1971) — казахстанский футболист.
 Воскобойников, Олег Сергеевич (род. 1976) — российский медиевист и переводчик.